Холодногорский:

 Холодногорский — хутор Шпаковского района Ставропольского края.
 Холодногорский — военный аэродром в Ставропольском крае, расположенный рядом с хутором Холодногорским.